Высшая лига 1986/1987 годов () — 66-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Шемрок Роверс» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1986/1987
Ирландия
Ирландия
1986 год в Ирландии
1987 год в Ирландии